USS Tinosa — название двух подводных лодок ВМС США.

 USS Tinosa (SS-283) — подводные лодка типа «Гато». На службе с 1943 по 1949 и с 1952 по 1953 год.
 USS Tinosa (SSN-606) — подводная лодка типа «Трешер». На службе с 1964 по 1992 год.